Анич () — фамилия. Известные носители:
 Анич, Бошко (род. 1968) — хорватский футболист, игравший на позиции защитника.
 Анич, Дарко (род. 1957) — французский шахматист, гроссмейстер (1999).